

Geografia

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Lockenhaus

Chorwacja 
 Livka – zatoka

Zobacz też 
 Liwka